

Portugal 
Capela de São João Batista (Alvaredo) — no concelho de Melgaço
Capela de São João Batista (Esposende)
Capela de São João Batista (Lagos) — ou Ermida de São João Batista
Capela de São João Batista (Monte Real) — no concelho de Leiria
Capela de São João Batista (Palmela) — ou Capela de Malta, Capela de Rodes ou Antiga Comenda da Ordem da Ordem Hospitalária de São João de Jerusalém
Capela de São João Batista (Parque Florestal das Sete Fontes) — em Rosais, Velas, Açores
Capela de São João Batista (Ponta do Sol) — na Madeira
Capela de São João Batista (Serra de Montejunto) — Cabanas de Torres, Alenquer
Capela de São João da Fraga — na freguesia de Pitões das Júnias, concelho de Montalegre

Outros países 
San Giovanni Battista de La Salle — em Roma, Itália
Capela de São João Evangelista (Londres) — na Inglaterra

Desambiguações de templos